Калатес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калатес, Ник (род. 1989) — греческий и американский баскетболист.
 Калатес, Пэт (род. 1985) — греческий баскетболист.